Antonio Francesco Olivero (1794 - 1856), ingénieur militaire italien ;
 Chris Olivero (1984 -), acteur américain ;
 Magda Olivero (1910 - 2014), soprano italienne ;
 Pietro Domenico Olivero (1679 - 1755), peintre italien ;
 Simone Olivero (2001 - ), coureur cycliste italien.